Wallerstein är ett tyskt efternamn som burits av bland andra:

 Anton Wallerstein (1813–1892), tysk violinist och komponist
 George Wallerstein (född 1930), amerikansk astronom
 Herb Wallerstein (1925–1985), amerikansk filmregissör och filmproducent
 Immanuel Wallerstein (1930–2019), amerikansk sociolog
 Johan Wallerstein (född 1978), svensk friidrottare
 Lothar Wallerstein (1882–1949), amerikansk dirigent och regissör

Platser 
Wallerstein (plats) - plats i Tyskland

Tyska efternamn